All Night Long steht für

 All Night Long (1962), den Originaltitel des britischen Films Die heiße Nacht von Basil Dearden
 All Night Long (1981), den Originaltitel des US-amerikanischen Films Jede Nacht zählt von Jean-Claude Tramont
 eine japanische Filmreihe von Katsuya Matsumura:
 All Night Long (1992)
 All Night Long 2 (1995)
 All Night Long 3 (1996)
 All Night Long R (2002)
 All Night Long O (2003)
 All Night Long 6 (2009)
 All Night Long (All Night), Lied von Lionel Richie